Петрашовка — название населённых пунктов на Украине:

 Петрашовка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Петрашовка — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Петрашовка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Петрашовка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Петрашовка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Петрашовка — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Петрашовка — село в Герцаевском районе Черновицкой области.

См. также 
 Петрашёвка